Э́дит Ха́зард (, урожд. Э́дит Ла́удон, ; ) — шотландская кёрлингистка.

В составе команде Великобритании участница .

В составе команде Шотландии , трёхкратный серебряный призёр чемпионатов Европы.

Четырёхкратная чемпионка Шотландии среди женщин, чемпионка Шотландии среди смешанных команд.

В 2011 она входила в состав экспертной группы при Всемирной федерации кёрлинга, которые определяли, какой из вариантов кёрлинга ввести вторым в программу  начиная с 2014 года; в результате был выбран кёрлинг среди смешанных пар.

Достижения 
 : золото ().
 : серебро (, , ).
 : золото (1995, 1996, 1998, 2003).
 : золото (1993), серебро (1995, 2001, 2002).
 : бронза ().
 : золото (2020, 2022).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь
Из семьи кёрлингистов: её брат Питер Лаудон — чемпион мира и Европы, а также тренер по кёрлингу; её сестра Кэти Лаудон — тоже кёрлингистка, играет в одной команде с Эдит.

В 2014 вышла замуж, изменила фамилию на Хазард.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Шотландии по кёрлингу